

Fizyka 
 droga:
 droga magnetyczna,
 droga optyczna

Transport 
 droga:
 kołowa:
 publiczna:
 kategorie:
 krajowa,
 wojewódzka,
 powiatowa,
 gminna,
 klasy:
 autostrada,
 ekspresowa,
 główna ruchu przyśpieszonego, 
 główna,
 zbiorcza,
 lokalna,
 dojazdowa,
 niepubliczna (wewnętrzna),
 gruntowa,
 twarda,
 kolejowa,
 wodna,
 lotnicza,
 startowa,
 rowerowa,
 droga hamowania,
 droga wspinaczkowa,
 Martwa Droga (Transpolarna Magistrala Kolejowa) – północnosyberyjska linia kolejowa,
 droga (wojskowość)

Kultura

Prasa i literatura 
 Droga – powieść Cormaca McCarthy’ego
 Droga – książka-bestseller św. Josemarii Escrivy
 Droga – książka Wole Soyinka,
 Droga – czasopismo literackie wyd. 1922–1937,
 Droga – miesięcznik literacki wyd. 1943–1944,
 Droga – pismo niezależne wyd. 1978–1989,
 Droga – katolicki tygodnik wyd. 1995–2005, którego kontynuatorem jest dwutygodnik Nasza Droga,
 Prosta Droga – szlak ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia, droga ze Śródziemia do Amanu

Muzyka 
 Droga – album muzyczny zespołu Armia,
 Droga – album muzyczny Hemp Gru,
 Droga – singel Dawida Kwiatkowskiego

Kinematografia 
 Droga – polski serial telewizyjny z 1973, reż. Sylwester Chęciński,
 Droga – film z 2009 roku, reż. John Hillcoat,
 Droga – film z 1982 roku, reż. Yilmaz Güney,
 Droga – film z 1980 roku, reż. Ryszard Ber,
 Droga smoka – film produkcji hongkońskiej z 1976, reż. Bruce Lee,
 Polskie drogi – polski serial telewizyjny z 1976, reż. Janusz Morgenstern

Matematyka 
 droga – w teorii grafów,
 droga – w topologii

Miejscowości 
 Olszowa Droga – miejscowość w województwie podlaskim,
 Głęboka Droga – miejscowość w województwie mazowieckim

Religia 
 droga krzyżowa – nabożeństwo w Kościołach katolickim i anglikańskim,
 droga światła – nabożeństwo w Kościele katolickim,
 Droga Neokatechumenalna – wspólnota religijna,
 pięć dróg – argumenty za istnieniem Boga według św. Tomasza z Akwinu

Inne 
 Droga Mleczna – galaktyka,
 Droga diamentowa (Wadżrajana) – kierunek buddyzmu,
 droga szerzenia się zakażenia,
 droga sądowa,
 Droga Marianny – droga w Górach Bialskich,
 Droga Morawska – droga w Górach Bialskich i Masywie Śnieżnika,
 Droga Staromorawska – droga w Masywie Śnieżnika

Zobacz też 
 Droga Królewska